Бартоломью Бергерш (; 1287/96, Бергесс-Хилл, Сассекс, Королевство Англия — 3 августа 1355, Бергери-Фрайерс, Лондон, Королевство Англия) — английский аристократ, 1-й барон Бергерш с 1330 года. Был одним из доверенных советников короля Эдуарда III, выполнял дипломатические поручения, участвовал в Столетней войне (в частности, сражался при Креси в 1346 году).

Биография 
Бартоломью Бергерш принадлежал к рыцарскому роду из Кента. Он был вторым сыном Роберта Бергерша, 1-го барона Бергерша, и Мод Бэдлсмир и родился примерно в 1287/96 году. После смерти старшего брата Стефана Бартоломью унаследовал семейные владения в Кенте и Сассексе, а потом расширил их благодаря удачному браку: примерно в 1320 году его женой стала одна из четырёх наследниц Тибо де Вердена, 2-го барона Вердена. Бергершу пришлось вести борьбу за приданое жены, закончившуюся успехом к 1328 году. В свите своего дяди Бартоломью Бэдлсмира, 1-го барона Бэдлсмира, Бергерш принял участие в шотландском походе 1317 года, а потом — в мятеже против короля Эдуарда II. Он находился в принадлежавшем дяде замке Лидс в Кенте, когда эту крепость взяла королевская армия (1321 год), и был отправлен в Тауэр. Это спасло Бергерша от более тяжёлой участи: Бэдлсмир после подавления мятежа был подвергнут жестокой казни.

В 1326 году Эдуард II был свергнут, причём видное участие в перевороте принял брат Бартоломью — Генри Бергерш, епископ Линкольна. Бергерш получил свободу и почётные должности констебля Дуврского замка и лорда-смотрителя Пяти портов. Осенью 1330 года король Эдуард III передал эти посты Уильяму Клинтону, но Бартоломью он сделал в качестве компенсации сенешалем Понтье (1331—1334) и смотрителем лесов к югу от Трента (1335), а в 1343 году вернул ему Дувр и Пять портов. Бергерш был одним из доверенных советников монарха, регулярно выполнял важные дипломатические поручения и получал за это пожалования землёй и деньгами. В 1329 году Бартоломью ездил во Францию, чтобы объяснить Филиппу VI причины задержки с оммажем за Гасконь, а потом — в Авиньон к папе римскому, просить о денежной помощи. Понтифик прислушался к его словам и передал королю десятую часть от всех доходов английской церкви за четыре года. Позже Бергерш ещё не раз вёл переговоры с представителями Франции, Святого престола, Фландрии и Брабанта. В 1337 году, когда началась война с Францией, Бергерш стал адмиралом Запада, позже — констеблем Тауэра, камергером королевского двора. Именно ему Эдуард III поручил однажды заложить корону и другие драгоценности, чтобы достать необходимые для продолжения войны деньги. В 1341 году Бергерш отвечал за поставки древесины для строительства осадных машин. В последующие годы ему не раз приходилось выступать в парламенте, добиваясь дополнительных субсидий для короля.

С 25 января 1330 года Бартоломью вызывали в парламент как лорда; поэтому он считается 1-м бароном Бергерш очередной креации. Во время Столетней войны он участвовал во всех королевских походах. Накануне конфликта Бергерш принял крест, и Эдуард III даже обратился к папе, чтобы тот освободил барона от этого обета. Эта просьба была выполнена. В 1346 году Бергерш сражался при Креси, в 1349 году участвовал в подавлении восстания в Гаскони вместе с Генри Гросмонтом. В 1355 году, в очередной раз собираясь на континент, Эдуард назначил барона хранителем королевства, но тот умер до его отбытия, 3 августа. Тело Бергерша похоронили в часовне святой Екатерины в Линкольне, которую он сам основал в память об отце и брате. Надгробие сохранилось до XXI века.

Семья 
Лорд Бергерш был женат примерно с 1320 года на Элизабет де Верден, дочери Тибо де Вердена, 2-го барона Вердена, и Мод Мортимер. В этом браке родились сыновья Генри, Бартоломью и Томас и дочери Джоан (жена Джона Моуна, 2-го барона Моуна) и Маргарет (жена Мориса Фицджеральда, 4-го графа Килдэра). Наследником отца стал Бартоломью-младший. Кроме титула, ему достались обширные владения в ряде графств Южной Англии.

Предки

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Участники битвы при Креси
Бароны Бергерш
Бароны Англии XIV века
Лорды-смотрители Пяти портов
Персоналии:Первая война за независимость Шотландии
Участники Войны Диспенсеров